Прва Нишка лига је Окружна лига у фудбалу. Представља пети ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 14 клубова. Виши степен такмичења је Зона Центар, а нижи Друга Нишка лига.

Клубови у сезони 2021/22.

Победници свих првенстава

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Ниша
 Резултати и табела на www.srbijasport.net

Нишка лига
Фудбал у Нишу